Алекса́ндр Долгору́ков:
 Долгоруков, Александр Иванович (1793—1868) — князь, русский поэт и прозаик, участник Отечественной войны 1812 года.
 Долгоруков, Александр Николаевич (1872—1948) — князь, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны. Главнокомандующий добровольческими частями на Украине в 1917 году.
 Долгоруков, Александр Сергеевич (1841—1912) — князь, церемониймейстер.